Vijayan ist der Familienname folgender Personen:

 O. V. Vijayan (1930–2005), indischer Schriftsteller und Karikaturist
 Pinarayi Vijayan (* 1945), indischer Politiker